San Zenone steht für

 San Zenone degli Ezzelini, Gemeinde in der Provinz Treviso, Italien
 San Zenone al Lambro, Gemeinde in der Provinz Milano, Italien
 San Zenone al Po, Gemeinde in der Provinz Pavia, Italien

Siehe auch:

 Zenone
 San Zeno